Название площадей в различных городах в период правления А. Гитлера в Третьем рейхе (как в Германии, так и на оккупированных территориях):
 Площадь Адольфа Гитлера (Варшава)
 Площадь Адольфа Гитлера (Кёнигсберг)
 Площадь Адольфа Гитлера (Львов)